Эйзенхауэр ( — «железный дровосек») — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1917—1921) — сын Дуайта и Мейми Эйзенхауэр.
 Эйзенхауэр, Джон (1922—2013) — американский военный, сын Дуайта и Мейми Эйзенхауэр
  (род. 1978) — американская актриса, дочь Дэвида и Джулии Эйзенхауэра.
  (род. 1948) — дочь Ричарда Никсона и жена Дэвида Эйзенхауэра.
 Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид (1890—1969) — американский государственный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й президент США (1953—1961).
  (род. 1948) — американский историк, сын Джона Эйзенхауэра.
  (1899—1985) — президент американского Университета Джонса Хопкинса, брат Президента США Дуайта Эйзенхауэра.
 Эйзенхауэр, Мейми (1896—1979) — жена президента Дуайта Эйзенхауэра и Первая леди США с 1953 по 1961.
  (род. 1955) — сотрудник международной благотворительной организации, дочь Джона Эйзенхауэра.
  (род. 1951) — писатель и эксперт по международной безопасности, дочь Джона Эйзенхауэра.
  (1889—1971) — американский юрист, брат Президента США Дуайта Эйзенхауэра.
  (1898—1968) — американский инженер-электрик и политик, брат Президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Примечания